Alexander Kofler – calciatore austriaco
 Andreas Kofler – saltatore con gli sci austriaco
 Edward Kofler – matematico polacco naturalizzato svizzero
 Fuzzy Kofler – pilota di rally italiano
 Iginio Kofler – calciatore, dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Marco Kofler – calciatore austriaco
 Marco Köfler – calciatore austriaco
 Maximilian Kofler – pilota motociclistico austriaco
 Theodor Kofler – fotografo austriaco